Уи́лкс ( или Wilks) — английская фамилия:

Персоналии 
  (1928—2014) — британский африканист, лауреат премии Ассоциации африканских исследований за книгу (1976).
  (род. 1964) — норвежская танцовщица, лауреат Норвежской премии танцевальных критиков (1996) и премии «Гедда» Ассоциации норвежских театров и оркестров за сценическое исполнение (2002).
  (ур. Уилкс; род. 1986) — игрок в австралийский футбол, финалист Кубка Foxtel в составе клуба «Клэрмонт» (2011).
 Уилкс, Брайан:
 Уилкс, Брайан — южноафриканский гольфист, победитель открытых чемпионатов Италии (1960), Нидерландов (1961) и Сингапура (1962).
  (род. 1966) — канадский хоккеист, чемпион Маккабиады (1997).
 Уилкс, Вив — австралийский автогонщик, чемпион Австралии в гонках «Формула 500» (1971, 1972).
  (род. 1981) — британский автогонщик, чемпион Великобритании по ралли (2007, 2008).
  (1845—1888) — американский военный моряк, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта за потопление тарана «Албемарл» (1864).
 Уилкс, Дебби (род. 1946) — канадская фигуристка.
 Уилкс, Джамал (род. 1953) — американский баскетболист.
  — американский кино- и телепродюсер, лауреат премии «Эмми» за документальный (2016) и музыкальный, комедийный или варьете (2021) телефильмы и за короткометражный сериал-варьете (2016).
  (род. 1972) — американский рок-музыкант, иллюстратор и писатель.
  (род. 1958) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Чикаго Буллз» и «Детройт Пистонс».
 Уилкс, Джек (1917—1969) — американский методистский священник и политик, президент Университета Оклахома-Сити (1957—1963), мэр Оклахома-Сити (1963—1964).
 Уилкс, Дженни — австралийский телепродюсер, лауреат премии AACTA за документальную (2018) и документальную развлекательную (2021) передачи.
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (род. 1956) — новозеландский англист, лауреат премии Роуз Мэри Кроушей Британской академии (2000).
 Уилкс, Джон:
 Уилкс, Джон (1725—1797) — британский журналист и политик.
  (1776—1854) — британский политик, член Палаты общин (1830—1837), отец Джона Уилкса (ум. 1846).
  (ок. 1793—1846) — британский юрист, политик и журналист, член Палаты общин (1826).
  (1895—1957) — американский военный моряк, командующий ВМС США в Германии (1948—1951), и. о. командующего Восточным морским округом (1951).
  (род. 1936) — британский археолог, йейтсовский профессор классического искусства и археологии Университетского колледжа Лондона (1992—2001), член Британской академии (с 1986).
 Уилкс, Джонатан:
  (род. 1967) — британский дипломат, посол в Йемене (2010—2011), Омане (2014—2017) и Ираке (2017—2019), спецпосланник в Сирии (2014).
  (род. 1978) — британский певец, актёр музыкального театра и телеведущий, сооснователь вместе с Робби Уильямсом благотворительной кампании Soccer Aid.
 Уилкс, Джордж — ирландский велогонщик, чемпион Ирландии по гонкам на 50 миль с раздельным стартом по версии CRÉ/NICF (1950).
  (1917—1983) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
 Уилкс, Дэвид:
  (род. 1947) — британский методистский священник, главный капеллан Британской армии (2004—2008).
  (род. 1959) — канадский политик, член Палаты общин (2011—2015).
  (род. 1965) — американский конный тренер; тренер лошади Форт Лэрнд, победившей в Классическом кубке конезаводчиков (2012).
 Уилкс, Йорик (род. 1939) — британский специалист по искусственному интеллекту.
  (род. 1987) — американский тяжелоатлет, победитель Панамериканского чемпионата в весе от 105 кг (2014, 2017) и от 109 кг (2019).
  (род. 1966) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского и варшавского музеев современного искусства; лауреат Художественной премии Baloise Художественного фестиваля в Базеле (2002).
  (1914—1991) — британский историк, судья и политик, член Палаты общин (1945—1951).
 Уилкс, Майкл:
  (1940—2013) — британский военный деятель, командующий Особой воздушной службой (1977—1982), директор Сил специальных операций (1986—1988), генерал-адъютант Британской армии (1993—1995), лейтенант-губернатор Джерси (1995—2000).
  (1941—2015) — британский экономист, педагог и политик, канцлер Бирмингемского городского университета (2009—2010), лорд-мэр Бирмингема (2009—2010).
  (род. 1950) — британский бадминтонист, чемпион Ирландии (1976) и Португалии (1976) в одиночном и парном разрядах, Чехословакии в парах (1977).
  (род. 1973) — австралийский игрок в боулз, победитель Открытого чемпионата Австралии в парах и тройках (2005).
 Уилкс, Майкл (род. 1978) — кайманский футболист, игрок чемпионата Островов Кайман в составе клуба «Джорджтаун».
  (род. 1979) — американский баскетболист и тренер, чемпион НБА в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс» (2005).
 Уилкс, Маргарет:
  (род. 1950) — британская крикетчица, участник Кубка мира в составе молодёжной (1973) и основной (1978) сборных Англии.
 Уилкс, Маргарет — британский картограф, лауреат премии «Глобус Бартоломью» Шотландского королевского географического общества (2001) и премии Общества косого креста за шотландскую исследовательскую книгу (2012).
 Уилкс, Марк:
  (1759—1831) — британский военный и государственный деятель, историк, губернатор Святой Елены от Британской Ост-Индской компании (1813—1816), председатель Палаты ключей Мэна (1823—1831), член Королевского общества (с 1826).
 Уилкс, Марк — британский мотогонщик, чемпион мира по гонкам на мотоциклах с колясками (2019).
 Уилкс, Мелани — австралийская регбистка, полуфиналистка турнира «Супер W» в составе клуба «Квинсленд Редс» (2022).
 Уилкс, Морис:
  (1904—1963) — британский инженер-механик, основатель автомобильной марки Land Rover, брат Спенсера Уилкса.
 Уилкс, Морис Винсент (1913—2010) — британский информатик.
 Уилкс, Нейрен (род. 1985) — британский клипмейкер, лауреат Британской премии в области музыкальных клипов за малобюджетное поп-видео (2014).
 Уилкс, Нэш — австралийский пловец, бронзовый медалист чемпионата Австралии по плаванию на 50 м брассом и чемпионата Австралии на короткой воде по плаванию на 100 м брассом (2022).
 Уилкс, Оливер:
  (род. 1980) — британский игрок в регбилиг, полуфиналист Кубка вызова в составе клуба «Уэйкфилд Тринити» (2008).
 Уилкс, Оливер — британский гребец, чемпион Великобритании в восьмёрках (2018), победитель Королевской регаты Хенли в четвёрках без рулевого и восьмёрках (2021).
  (1830—1889) — американский лоцман, участник Гражданской войны в составе команды парохода «Сигнал», обладатель Медали Почёта (1864).
  (1827—1900) — американский политик, член Палаты представителей Конгресса КША (1864—1865).
  — американский журналист, писатель и кинодокументалист, лауреат премии Альфреда дю Понта Колумбийского университета (1978).
 Уилкс, Райан — австралийский пловец, чемпион Австралии (2021) и победитель открытых чемпионатов Австралии и США (2022) в эстафете 4×200 м вольным стилем.
  (род. 1956) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Филадельфия Иглз» и «Атланта Фэлконс».
  (? — 1556) — английский священник, магистр Колледжа Христа Кембриджского университета (1548—1553).
 Уилкс, Роберт:
 Уилкс, Роберт (1664—1732) — английский актёр.
  (1832—1880) — канадский политик, член Палаты общин (1872—1874).
 Уилкс, Роберт — американский педагог, президент Университета Бригама Янга в Айдахо (2004—2005).
 Уилкс, Роберт — австралийский тренер по тяжёлой атлетике, генеральный директор Ассоциации пауэрлифтинга Австралии, автор формулы ранжирования тяжелоатлетов.
  — американский пожарный, по чьему иску (1989) Верховный суд США разрешил третьим лицам оспаривать соглашения сторон, затрагивающие их права.
 Уилкс, Родни (1925—2014) — тринидадский тяжелоатлет.
 Уилкс, Рональд (1933—2016) — британский переводчик с русского языка и литературовед.
  (род. 1976) — австралийская прыгунья в воду, участница Олимпийских игр (1992).
 Уилкс, Сэмюэл:
  (1789—1872) — британский религиозный деятель и журналист, редактор журнала «Клапемской секты» Christian Observer (1816—1849).
 Уилкс, Самуэль (1824—1911) — британский врач и биограф.
  (1906—1964) — американский математик, президент Института математической статистики (1940) и Американской статистической ассоциации (1950).
 Уилкс, Сара (род. 1990) — канадская кёрлингистка.
  (1891—1971) — британский предприниматель, председатель автомобильной компании Rover Company (1957—1962), брат инженера Мориса Уилкса.
  (род. 1969) — игрок в американский футбол и тренер, главный тренер клубов НФЛ «Аризона Кардиналс» (2018) и «Каролина Пантерз» (с 2022).
  (1915—1989) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс» (1944, 1946).
 Уилкс, Томас:
  (ок. 1545—1598) — английский дипломат, посол в Испании (1577—1578) и при принце Оранском (1578, 1582, 1586—1587, 1590).
 Уилкс, Томас (1576—1623) — английский композитор и органист.
  (1874—1921) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Астон Вилла» (1895).
  (1939—2009) — американский графический дизайнер, иллюстратор, лауреат премии «Грэмми» за упаковку альбома в качестве художественного директора (1974).
  (род. 1941) — британский спортивный функционер, президент Международной ассоциации яхтенного спорта в классе «Оптимист» (1989—1998).
 Уилкс, Чарлз (1798—1877) — американский морской офицер, учёный, исследователь.

Составные фамилии 
 Уилкс-Крайэр, Эндрю Феттерли (более известен как Andrew W.K.; род. 1979) — американский певец, мульти-инструменталист, музыкальный продюсер.

Вымышленные персонажи 
 Индия Уилкс — героиня книги «Унесённые ветром» и одноимённого фильма.
  — антагонистка романа Стивена Кинга «Мизери» (1987).
 Эшли Уилкс — один из главных героев романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

Топонимы 
 Уилкс — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США.
 Уилкс — административно-территориальный округ в штате Джорджия, США.
 Земля Уилкса — область Антарктиды.
 Уилкс-Барре — город в штате Пенсильвания, США.
 Уилкс — один из трёх островков лагуны атолла Уэйк.

См. также 
 «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — хоккейный клуб города Уилкс-Барре, Пенсильвания, США.
 Уилкс — научная станция в Антарктиде.
 «Уилкс» () — эсминец ВМС США.
 Критерий Уилкса — коэффициент для оценки силы тяжелоатлета.
 Кратер Земли Уилкса — геологическое образование, расположенное под ледяным щитом Антарктиды, предположительно — гигантский метеоритный кратер.
 Алексий Уилкс-Баррейский (настоящее имя Алексей Георгиевич Товт; 1854—1909) — протопресвитер Русской православной церкви в США.
 Вилкес, Фас (1923—2006) — нидерландский футболист.
 Вилькес, Биргит — немецкая бегунья, чемпионка ФРГ в эстафете 4×100 м (1975) и по бегу на 100 м (1978).

Примечания